Der VW Touareg ist ein Sport Utility Vehicle des deutschen Automobilherstellers Volkswagen. Produziert wird der Touareg von Volkswagen Slovakia in Bratislava. Hier werden auch der Audi Q7 und Porsche Cayenne hergestellt. Der VW Race Touareg hat technisch wenig mit dem Touareg gemein, er ist im Wesentlichen für die Rallye Dakar entwickelt.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2002 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 198.394 Touareg neu zugelassen worden. Mit 18.238 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Touareg